Аполло́н Алекса́ндрович Ма́йков:
 Майков, Аполлон Александрович (1761—1838) — стихотворец, директор Императорских театров.
 Майков, Аполлон Александрович (1826—1902) — русский славист и педагог, публицист, действительный статский советник.